Володимир Бабула (; * 24.7.1919, Угерський Брод — † 11.11.1966, Прага) — чеський журналіст, письменник-фантаст.
 Властіміл Бабула (2 жовтня 1973 р.) — чеський шахіст, гросмейстер від 1997 року.